R2 kan syfta på:

 R2 (restaurangvagn) – en järnvägsvagn.
 R2 (motorväg, Belgien) – en motorväg som fungerar som en ringled vid Antwerpen i Belgien
 R2 (reaktor) – en forskningsreaktor belägen i Studsvik 1960-2005
 R2-D2 – en robot i Star wars
 Ringhals 2 – en reaktor vid Ringhals kärnkraftverk